Саид Гусейнов:
 Гусейнов, Саид Ибрагимович (1907—1968) — организатор сельскохозяйственного производства в Дагестане, лауреат Сталинской премии третьей степени (1952).
 Гусейнов, Саид Муслимович (род. в 1955) — советский велогонщик. Заслуженный мастер спорта СССР.